Stokesosaurus foi um género de dinossauro terópode que viveu durante o Jurássico e foi extinto há cerca de 145 milhões de anos. A sua espécie-tipo é denominada Stokesosaurus clevelandi. Media cerca de 4 metros de comprimento e pesava de 91 a 227 kg. Estudos descobriram que ele se assemelhava com o mais jovem Eotyrannus.

Descoberta

A partir de 1960, o geólogo de Utah William Lee Stokes e seu assistente, James H. Madsen, passaram a escavar milhares de ossos de Allosaurus desarticulados na Pedreira de Dinossauros Cleveland-Lloyd, no Condado de Emery, Utah. No início dos anos 70, Madsen começou a catalogar esses achados em detalhes, descobrindo que alguns restos representavam espécies novas para a ciência. Em 1974, Madsen nomeou e descreveu o tipo de espécie Stokesosaurus clevelandi. Seu nome genérico homenageia Stokes. O nome específico refere-se à cidade de Cleveland, Utah.

Classificação
Em 1974, Madsen atribuiu o tokesosaurus aos Tyrannosauridae. No entanto, análises cladísticas modernas indicam uma posição mais basal. Em 2012, o estudo de Stephen L. Brusatte e Roger Benson classificou o Stokesosaurus como um membro basal do Tyrannosauroidea e intimamente relacionado ao Eotyrannus e ao Juratyrant.

O Stokesosaurus e Juratyrant seriam membros derivados do Proceratosauridae, devido a compartilhar com Sinotyrannus um entalhe preacetabular estreito.  Muitos tiranossauroides basais têm ilíaca incompleta ou desconhecida e esse traço pode ser mais difundido do que o atualmente conhecido. Vários traços confirmam o argumento de que o Sinotyrannus é um proceratoaurídeo. O cladograma mostrado abaixo mostra esta relação.

Ver também
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 1974